Antromycopsis — рід грибів родини Pleurotaceae. Назва вперше опублікована 1897 року.

Класифікація 
До роду Antromycopsis відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Patouillard, N.T. 1897. Additions au catalogue des champignons de la Tunisie. Bulletin de la Société Mycologique de France. 13:197-216 - P.215

Роди грибів
Плевротові